Доре́ () — французьке прізвище або топонім.

Персоналії 

 Андре Доре (;  1958) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Гюстав Доре {; 1832—1883) — французький гравер, ілюстратор, живописець та скульптор.
  (, уроджена ; 1921—2014) — британська акторка кіно і телебачення.
 Жан-Марі Доре (; 1938—2016) — гвінейський політик, прем'єр-міністр країни у 2010 році.
 Фереборі Доре (;  1989) — конголезький футболіст, нападник.

Топонім 
  — озеро у провінції Саскачеван (Канада)